Тарасовский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

 Тарасовский сельсовет — в Плесецком районе Архангельской области
 Тарасовский сельсовет — в Шадринском районе Курганской области
 Тарасовский сельсовет — в Мытищинском (1929—1960, 1963—1965), Калининградском (1960—1962) и Пушкинском (1962—1963, 1965—1994) районах Московской области

Украина 

Упразднены в 2020 году.

 Тарасовский сельский совет — входил в состав Пологовского района Запорожской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Белоцерковского района Киевской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Киево-Святошинского района Киевской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Гребёнковского района Полтавской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Зеньковского района Полтавской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Хорольского района Полтавской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Великописаревского района Сумской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Алёшковского района Херсонской области.
 Тарасовский сельский совет — входил в состав Скадовского района Херсонской области.